kota, indiai népcsoport 
kota nyelv, az indiai koták által beszélt nyelv 
kota, gaboni népcsoport 
kota nyelv, a gaboni koták által beszélt nyelv 

Földrajzi nevek
Kota, alközség Albániában 
Kota, város India Cshattíszgarh államában 
Kota, város India Rádzsasztán államában
Kota, város India Uttar Prades államában 
Kota, város Japánban 
Kota, város Malajziában